

Anno 
 935 o 935 a.C.

Codici 
 935 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Wyrick Observatory, ad Haymarket, nella Contea Prince William, della Virginia

Matematica 
 935 – numero